Примера Дивисьон Чили 1990 () — 58-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика на solofutbol.cl
 Статистика на rsssf.com

1990
Чили
Спорт в Чили в 1990 году